Chamalieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chamalières, kommun i departementet Puy-de-Dôme, 
 Chamalières-sur-Loire, kommun i departementet Haute-Loire,